Het seizoen 2005/06 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren had Kampong en Voordaan als kampioenen. 

Na de onderlinge play off-ontmoetingen promoveerde Kampong naar de Hoofdklasse 2006/07. Push, EHV, MEP en Nijmegen degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/Degradatie Hoofdklasse

Hockey in 2005
Hockey in 2006
Overgangsklasse hockey